Piece (englisch ‚Stück‘) steht für:

 im Graffiti-Jargon ein gesprühtes Bild, siehe Graffiti-Jargon #P
 ein Stück aus gepresstem Haschisch

Orte in Polen:
 Piece (Gaszowice), Ort im Powiat Rybnicki, Woiwodschaft Schlesien, bis 1945: Pietze, Kreis Rybnik, Oberschlesien
 Piece (Kaliska), Ort im Powiat Starogardzki, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Ofen, Kreis Preußisch Stargard, Westpreußen
 Piece (Kluczbork), Ort im Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln
 Piece (Szczytno), Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Ulonskofen, 1938 bis 1945: Schobendorf, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

Siehe auch:
 Peace
 Pease
 Pièce
 Pies
 Piesse